Lynnville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lynnville (Illinois), im Morgan County
 Lynnville (Indiana), im Warrick County
 Lynnville (Iowa), im Jasper County
 Lynnville (Kentucky), im Graves County
 Lynnville (Pennsylvania), im Lehigh County
 Lynnville (Tennessee), im Giles County
 Lynnville Township, im Ogle County, Illinois